Michael Nielsen puede referirse a:
 Michael Aaron Nielsen, físico y escritor australiano.
 Michael David Nielsen, músico y compositor estadounidense.
 Michael Mio Nielsen, Michael Elmer Dahl Nielsen, futbolista danés.